Un coup de tonnerre, nouvelle de Ray Bradbury ;
 Un coup de tonnerre, film de Peter Hyams tiré de cette nouvelle.